Денис Алекса́ндров:
 Александров, Денис Валерьевич (Доктор Александров; род. 1974) — российский музыкант.
 Александров, Денис Константинович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Александров, Денис Олегович (род. 1992) — украинский футболист.